

Geografia
 Marquez – centro abitato del Texas
 Marquez – cratere meteoritico nella Contea di Leon (Texas)
 Provincia di Márquez – una delle 15 province del dipartimento di Boyacá, Colombia

Persone
 Álex Márquez – pilota motociclistico spagnolo
 Arturo Márquez – musicista e compositore messicano
 Carolina Márquez – cantante e disc jockey colombiana naturalizzata italiana
 Enorbel Márquez – giocatore e allenatore di baseball cubano naturalizzato tedesco
Evaristo Márquez – attore colombiano
 Gabriel García Márquez – scrittore e giornalista colombiano
 Juan Manuel Márquez – pugile messicano
 Marc Márquez – pilota motociclistico spagnolo
 Melanie Marquez – modella e attrice filippina
 Rafael Márquez – calciatore messicano
 Rafael Márquez – pugile messicano
 Stella Márquez – Miss Colombia nel 1959
 Vanessa Marquez – attrice statunitense 

 Marquez – cantautore italiano